

Belgique 
 Rue Buffon à Bruxelles

France 
 Rue Buffon au Cannet-des-Maures
 Rue Buffon à Marseille
 Rue Buffon à Montpellier
 Rue Buffon à Montbard
 Rue Buffon à Nantes
 Rue Buffon à Paris
 Rue de Buffon à Rouen

Buffon